

События 
 Военные трибуны с консульской властью: Луций Валерий Публикола (5-й раз), Публий Валерий Потит Публикола (3-й раз), Сервий Корнелий Малугинский, Лицин Мененций Ланат (по Т. Ливию Луций Менений) (2-й раз), Гай Сульпиций Петик, Луций Эмилий Мамерцин, Гней Сергий Фиденат Коксон (по Т. Ливию Гай Сергий) (3-й раз), Тиберий Папирий Красс и Луций Папирий Мугиллан (по Т. Ливию Публий Папирий) (по Т. Ливию названы лишь 6, не названы Г.Сульпиций П., Л.Эмилий М., Тиб. Папирий К.). Цензоры Гай Сульпиций Камерин и Спурий Постумий Регилльский. Постумий умер. Избраны другие цензоры, но огрешно. Диктатор (№ 18) Тит Квинкций Цинциннат Капитолин, начальник конницы Авл Семпроний Атратин.
 Триумф Т. К. Цинцинната за победу над пренестинцами и взятие 9 городов (включая Пренесту). Сложил диктатуру на 20 день.
 Афинский архонт-эпоним Пифий (380—379 гг до н. э.).
 «Панегирик» Исократа.
 Новый поход Спарты против Олинфа, возглавляемый царём Агесиполидом. Содействие спартанцам оказывал македонский царь Аминта. Агесиполиду удалось взять лишь союзный городок Торону и разграбить окрестности Олинфа. Во время военных действий Агесиполид умер от лихорадки, и его сменил гармост Полибиад, продолживший осаду Олинфа.
 Хабрий в Египте на службе у тамошних династов, выступавших против Персии.
 Царь Спарты из рода Агидов Клеомброт I (380—371 гг до н. э.)
 Фараон Нефааруд II (4 мес. в 380 г до н. э.).

Родились 
 Анаксимен Лампсакский (ум. 320 г. до н. э.) — древнегреческий ритор и историк, один из учителей Александра Македонского.
 Мемнон Родосский (ум. 333 г. до н. э.) — персидский военачальник греческого происхождения.
 Су Цинь (ум. 284 г. до н. э.) — китайский дипломат и стратег.

Скончались 
 Агесиполид I (род. 410 г. до н. э.) — царь Спарты из династии Агиадов.
 Горгий из Леонтины (род 483 г. до н. э.) — один из главных представителей греческой софистики.
 Лисий (род. 445 г. до н. э.) — афинский оратор и логограф.
 Продик (род 465 г. до н. э.) — древнегреческий философ.
 Спурий Постумий Альбин Региллен — древнеримский политический деятель, военный трибун 394 г. до н. э.
 Филоксен — древнегреческий поэт, автор дифирамбов.

См. также

Примечания